Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Ford''' :

L' est un destroyer en service entre 1920 et 1945.
L' est une frégate de classe Oliver Hazard Perry
L' est un porte-avions de l'United States Navy, premier navire de la classe Gerald R. Ford.

Ford